

Persone
 Edoardo Amaldi (1908-1989) – fisico italiano, figlio di Ugo
 Paolo Amaldi (1865-1956) – psichiatra italiano
 Ugo Amaldi (1875-1957) – matematico italiano, fratello di Paolo
 Ugo Amaldi (1934) – fisico, figlio di Edoardo

Altro
ATV-003 Edoardo Amaldi – sonda spaziale lanciata il 23 marzo 2012
18169 Amaldi – asteroide